IAG steht als Abkürzung für:

 E-ZPass Interagency Group (etwa: E-ZPass Dienststellengruppe), besteht aus 25 Behörden oder sonstigen Organen, verteilt über 14 US-Bundesstaaten, die allen Nutzern einen genormten Transponder zur Verfügung stellen, siehe E-ZPass 
 Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
 Insurance Australia Group, australisches Versicherungsunternehmen
 Intelligent Application Gateway von Microsoft ist eine SSL-VPN-Lösung und Weiterentwicklung des Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA)
 International Airlines Group, Dachunternehmen der Fluggesellschaften British Airways, Iberia, Vueling und Aer Lingus
 International Association of Geodesy, internationale Organisation der wissenschaftlichen Geodäsie und hauptverantwortlich für die Vernetzung ihrer Forschungsaktivitäten und internationalen Dienste
 International Audio Group, ein Hersteller von HiFi-Geräten und Audio-Anlagen
 Internationale Ansichtskartengesellschaft (Berlin)
 Internationale Arbeitsgemeinschaft für Gruppenanalyse
 Internationale Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Parteien, siehe Londoner Büro
 Niagara Falls International Airport in den Vereinigten Staaten nach dem IATA-Code

IAG